Die Cathay Pacific Hong Kong Open 2011 fanden vom 15. bis 20. November 2011 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.

Titelverteidiger bei den Herren war Ramy Ashour, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. James Willstrop gewann das Endspiel gegen Karim Darwish mit 11:5, 11:9 und 11:4. Dies war sein erster Titel bei diesem Turnier. Bei den Damen verteidigte Nicol David erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr und gewann somit ihren sechsten Titel in Folge bei diesem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus jeweils 32 Spielern, davon je acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler bei den Herren wurden gesetzt, bei den Damen die besten 16 Spieler. Per Wildcard erhielten Max Lee und Liu Tsz-Ling je einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar bei den Herren und 74.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
2011